Позитив:

 Позитив — термін близький до поняття добро
 Позитив (фотографія) — передруковане з негатива фотографічне зображення, на якому світлі й темні місця сфотографованого об'єкта відповідають дійсності;
 Позитив (співак) — український співак, учасник молодого гурту «Время и Стекло», що створений під керівництвом Потапа;
 Позитив (фільм) — український фільм відзнятий режисером Поліною Кельм;
 Позитив (музичний інструмент)

Примітки